O 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica (9º B Com GE), é uma unidade do Exército Brasileiro, das mais recentes unidades surgidas nas Comunicações do Exército, sendo criado em 7 de fevereiro de 2012. É diretamete subordinado ao Comando Militar do Oeste.
Sua missão é instalar, explorar e manter os sistemas de comunicações, de guerra eletrônica e de tecnologia da informação para atividades de comando e controle em apoio operativo ao Comando Militar do Oeste.
 
Unidades do Exército Brasileiro